Az Unleashed jelentései:

 Unleashed, svéd metalegyüttes

 Unleashed, a Bow Wow albuma
 Unleashed, a Confederate Railroad albuma
 Unleashed, Dannii Minogue albuma
 Unleashed, Hurricane Chris albuma
 Unleashed, az LA Symphony albuma
 Unleashed, Mark Collie albuma
 Unleashed, a Nashville Bluegrass Band albuma
 Unleashed, Paris albuma
 Unleashed, a Skillet albuma
 Unleashed, a The U.M.C.'s albuma
 Unleashed, Toby Keith albuma
 Unleashed, a Wolfstone albuma
 Unleashed, a Two Steps from Hell albuma, 2017
 Unleashed..., a The Dogs D'Amour albuma